Уамучил има више значења:

 Уамучил (Сан Дионисио дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Уамучил (Сантијаго Уахолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Уамучил (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику